Термин СДС има више значења.
 Социјалдемократска странка, политичка партија у Србији
 Српска демократска странка, партија која данас дјелује на политичкој сцени Републике Српске и Босне и Херцеговине
 Српска демократска странка (Хрватска), бивша политичка странка у Хрватској
 Српска државна стража, квислиншка полицијско-војна јединица Владе народног спаса
 Натријум додецил сулфат